Bottoni – plurale di bottone
 Alessandro Bottoni – triatleta italiano
 Piero Bottoni – architetto, politico e accademico italiano